Schlechter är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Schlechter (1874–1918), österrikisk schackspelare
 Rudolf Schlechter (1872–1925), tysk botaniker

Tyska efternamn